Салы:
 Салы — пуки (связки, вязанки) камыша, связанные вряд, на которые донские казаки, переправляясь с лошадьми, вплавь клали седло, вьюки и так далее.

Топоним 
 Салы — историческое название села Грушевка в Крыму.
 Салы — река в Крыму, приток реки Сухой Индол.
 Салы — село в Черняховском районе Житомирской области Украины.

См. также 
 Большие Салы — село в Мясниковском районе Ростовской области России.
 Второсалинская — деревня в Вагайском районе Тюменской области России.
 Новые Салы — село в Черняховском районе Житомирской области Украины.
 Первые Салы — деревня в Вагайском районе Тюменской области России.
 Салы 2-е — бывшая деревня в Вагайском районе Тюменской области России.
 Салы-Кол-Я — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.
 Султан-Салы — село в Мясниковском районе Ростовской области России.
 Сал